Декарбонизация:
 декарбонизация — процесс удаления углерода из сплава или иного материала
 декарбонизация воды — удаление из воды свободного диоксида углерода
 декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике